Brachytropisoma är ett släkte av mångfotingar. Brachytropisoma ingår i ordningen vinterdubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Brachytropisoma